Bedrijf
 Brouwerij De Meyer, voormalige Belgische brouwerij te Zottegem

Personen met de achternaam De Meyer of de Meyer
 Adolf de Meyer, Duits-Frans fotograaf, schilder en kunstverzamelaar
 Cornelis de Meyer, Zuid-Nederlands koopman
 Désiré De Meyer, Belgisch geneesheer en kunstverzamelaar
 Emiel De Meyer, Belgisch volkszanger
 Godelieve Maria De Meyer, Belgisch geschiedkundige
 Isaac De Meyer, Belgisch chirurgijn
 Jan De Meyer, Belgisch rechtsgeleerde en hoogleraar
 Jan De Meyer, Belgisch sinoloog en vertaler
 Johnny De Meyer, Belgisch acteur en toneelregisseur
 Jonas De Meyer, Belgisch atleet
 Jos De Meyer, Belgisch politicus
 Leon De Meyer, Belgisch hoogleraar
 Magda De Meyer, Belgisch politica
 Maurits De Meyer, Belgisch volkskundige
 Michiel De Meyer, Belgisch acteur
 Olga de Meyer, Brits edelvrouw, schrijfster en model
 Patrick De Meyer, Belgisch muziekproducer
 Paul De Meyer, Belgisch architect
 Peggy De Meyer, Belgisch weervrouw en journaliste
 Sabine De Meyer, Belgisch striptekenares
 Willem de Meyer, Belgisch onderwijzer, accordeonist, zanger en Vlaams activist